Stadionul Ion Oblemenco este numele mai multor stadioane de fotbal. Se poate referi la: 

 Stadionul „Ion Oblemenco” (1967) - stadionul original, demolat în 2015
 Stadionul „Ion Oblemenco” (2017) - înlocuirea lui, deschis în 2017